Mir, razdoblje bez ratova
 Mir (svemirska stanica), ruska svemirska stanica
 Mir (Vareš, BiH), selo u općini Vareš, BiH
 Mir (narod)
 Mir (jezero), slano jezero u Parku prirode Telašćica